Pickworth kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Pickworth, Lincolnshire, ort i England, 
 Pickworth, Rutland, ort i England,